Stan na 27 października 2013

Ambasada RP w Republice Łotewskiej w Rydze
szef placówki: Ewa Dębska (ambasador)
Strona oficjalna

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych